Нюсляйн (, также ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Нюсляйн, Ганс (1910—1991) — германский профессиональный теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Нюсляйн, Генрих (1879—1947) — германский художник и оккультист.
 Нюсляйн, Георг (род. 1969) — германский политик, депутат Бундестага. 
 Нюсляйн-Фольхард, Кристиана (род. 1942) — немецкий биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.
 Нюсляйн, Лоуренс (1895—1971) — американский стрелок, чемпион мира и Олимпийских игр.
 Нюсляйн, Франц (1909—2003) — германский юрист и дипломат, участник нацистских преступлений в протекторате Богемии и Моравии.